Kanton Montmirail může znamenat:

 Kanton Montmirail (Marne) – francouzský kanton v departementu Marne v regionu Champagne-Ardenne
 Kanton Montmirail (Sarthe) – francouzský kanton v departementu Sarthe v regionu Pays de la Loire